Iłowo (powiat Radziejowski), een plaats in het Poolse district Radziejowski, woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Iłowo (powiat Sępoleński), een plaats in het Poolse district Sępoleński, woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Iłowo (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Myśliborski, woiwodschap West-Pommeren